Neferneferuaton steht für:
 Neferneferuaton, strittige weibliche Pharaonin oder Co-Regentin am Ende von Echnatons Herrschaft
 Neferneferuaton tascherit, vierte Tochter von Nofretete und Echnaton
 Neferneferuaton Neferetiti, der volle Name von Königin Nofretete in einer Kartusche ab dem 5. Regierungsjahres ihres Mannes Echnaton